La Confusion des sentiments, nouvelle de Stefan Zweig parue en 1927 ;
 La Confusion des Sentiments, son adaptation à la télévision par Étienne Périer (1979);
 Un épisode de série télévisée.